Rogério Fonseca da Silva, mais conhecido como Esquerdinha (Rio de Janeiro, 24 de março de 1970), é um futebolista brasileiro que atuava como meia. Atualmente está aposentado.

O jogador ficou nacionalmente conhecido quando defendeu o São Caetano, sendo um dos principais responsáveis por levar o clube do ABC Paulista aos vice-campeonatos dos Brasileirões de 2000 e 2001.

Suas boas atuações pelo São Caetano também lhe renderam uma oportunidade na Seleção Brasileira. Em 31 de janeiro de 2002, num amistoso contra a Bolívia, o Brasil, que era comandado por Luiz Felipe Scolari, venceu o jogo por 6 a 0, disputado no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Esquerdinha substituiu Kléberson aos 28 minutos do segundo tempo.

Após passagem marcante pelo Azulão, ele chegou a defender o Santos, Botafogo e Guarani na Série A do Campeonato Brasileiro.

Em 2015 retornou ao Barretos, clube que foi revelado. Disputou sete partidas pelo Campeonato Paulista da Série A-3,sSe aposentando na sequencia.

Títulos

São Caetano
Campeonato Paulista - Série A2: 2000

Ligações externas
Soccerway
Perfil no ogol

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Barretos Esporte Clube
Futebolistas da Associação Atlética Internacional (Bebedouro)
Futebolistas do Rio Preto Esporte Clube
Futebolistas do Grêmio Esportivo Novorizontino
Futebolistas da Sociedade Esportiva Matonense
Futebolistas da Associação Desportiva São Caetano
Futebolistas do Clube Atlético Juventus
Futebolistas do Sampaio Corrêa Futebol Clube
Futebolistas do Spartak Moscovo
Futebolistas do Santos Futebol Clube
Futebolistas do Botafogo de Futebol e Regatas
Futebolistas do Guarani Futebol Clube
Futebolistas do Clube Atlético Sorocaba
Futebolistas do Bandeirante Esporte Clube
Futebolistas do América Futebol Clube (São José do Rio Preto)
Futebolistas do Ceilândia Esporte Clube
Futebolistas do Esporte Clube Bahia
Futebolistas do Toledo Esporte Clube
Futebolistas do Nacional Futebol Clube (Amazonas)
Futebolistas do Clube Recreativo e Atlético Catalano
Futebolistas do Nacional Fast Clube
Futebolistas do Mesquita Futebol Clube
Futebolistas do Centro Sportivo Alagoano
Futebolistas do Esporte Clube Mamoré
Futebolistas da Associação Atlética Luziânia
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol